La Supercoupe de Russie de 2010 est la huitième édition de la Supercoupe de Russie. Ce match de football a lieu le  au stade Loujniki de Moscou, en Russie.

Elle oppose l'équipe du Rubin Kazan, championne de Russie en 2009, à celle du CSKA Moscou, vainqueur de la Coupe de Russie 2008-2009.

Les règles du match sont les suivantes : la durée de la rencontre est de 90 minutes divisée en deux mi-temps de 45 minutes ; en cas de match nul à l'issue de ce temps réglementaire, deux mi-temps de prolongation d'une durée d'un quart d'heure chacune sont jouées suivi d'une séance de tirs au but si l'égalité persiste à l'issue de la prolongation. Trois remplacements sont autorisés pour chaque équipe.

La première mi-temps voit l'équipe kazanaise prendre l'avantage par l'intermédiaire de Aleksandr Boukharov à la trente-cinquième minute de jeu. Le score n'évolue pas au cours de la deuxième période et le Rubin remporte ainsi sa première supercoupe sur le score final d'un but à zéro.

Feuille de match

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Russie de football 2009
 Coupe de Russie de football 2008-2009

Lien externe 
  Site officiel

2010
Football en Russie en 2010
Sport en mars 2010
Compétition de football à Moscou
Face-à-face du CSKA Moscou
FK Rubin Kazan